Deutschland — назва Німеччини німецькою мовою.
 Deutschland — перший із серії важких крейсерів Райхсфлоту 1931 року.
 Deutschland — пісня німецького індастріал-метал гурту Rammstein.